
Termin -{UMP}- ima više značenja.

 -{UMP}- je uridin monofosfat.
 -{UMP}- () je Kanadska politička organizacija.